UEFA Champions League finalen i 2024 vil være den afgørende kamp i UEFA Champions League 2023-24, den 69. sæson af Europas førende klubfodboldturnering organiseret af UEFA, og den 32. sæson siden det blev omdøbt fra European Champion Clubs' Cup til UEFA Champions League. Det vil blive spillet på Wembley Stadium i London, England den 1. juni 2024.

På grund af udsættelse og flytning af finalen i 2020 som følge af COVID-19-pandemien i Europa, blev finaleværterne skubbet tilbage et år, med London i stedet som vært for finalen i 2024.

Vinderne vil få ret til at spille mod vindere af UEFA Europa League 2023-24 i UEFA Super Cup 2024.

2024
Finalen 2024
Fodbold i 2024
Sport i London
Begivenheder i 2024